Теплица — тип садового парника.
 Теплица — село, относится к Арцизскому району Одесской области Украины.
 «» () — роман Брайана Олдисса (1962).
 «Теплица» () — роман Чарльза Стросса (2003).

См. также 
 Теплице